Презентация велокоманды  состоялась 5 декабря 2014 года в Кальпе, Испания.

Состав 
Генеральный менеджер — Вячеслав Екимов. Спортивные директора: Жозе Азеведу, Дмитрий Конышев, Торстен Шмидт, Геннадий Михайлов, Клаудио Коцци, Хавьер Флоренсио.

В состав команды вошли 29 гонщиков:

Стажёры

Ушедшие после сезона 2014

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Российские велокоманды
2015 год в велоспорте